Épületek
 Országház vagy Parlament, Budapest egyik középülete, a Magyar Országgyűlés székhelye
 Parlament (Bécs)
 Parlament (Egyesült Királyság)
 Parlament (Québec)
Intézmények
 Parlament (Grúzia)
 Parlament (Görögország)
 Parlament (Észak-Macedónia)
 Parlament (Moldova)
 Parlament (Montenegró)
 Parlament (Szlovénia)
 Parlament (Új-Zéland)
egyéb
 Parlament, jugoszláv újhullámos zenekar (1980-as évek eleje)